Flos kan syfta på:

 Flos – ett släkte av fjärilar
 Flos (företag) –  en italiensk belysningsfirma